Le Fort Sainte-Marie est un ouvrage militaire situé à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, il est aussi connu sous le nom de Fort La Tour.
 Le Fort Sainte-Marie (Trois-Rivières) est un ouvrage militaire situé dans la ville de Trois-Rivières, au Québec.